Уильям Джонсон Соллас (; 30 мая 1849 — 20 октября 1936) — британский геолог, антрополог и палеонтолог. Автор многих работ, в том числе трёх книг. Член королевского общества, кавалер ряда наград.

Биография 
Родился в Бирмингеме. Научные интересы Солласа отличались широтой — он изучал губок, занимался зоологией, описывал новые виды плезиозавров и продуктивно занимался антропологией. В 1896 году возглавил экспедицию на риф Фунафути, члены которой пытались познать строение и происхождение коралловых рифов. Оборудование работало со сбоями, но по итогам предприятия учёный смог опубликовать книгу The Legendary History of Funafuti («Легендарная история Фунафути»). В старости отличался эксцентричностью. Скончался на рабочем месте.

Личная жизнь 
Дважды состоял в браке и имел нескольких детей. Дочь  (1877—1965) стала заметным учёным и даже успела поработать вместе с отцом. Дочь Герта получила PhD и перевела несколько трудов на немецкий язык.

Награды 
 Медаль Бигсби (1893)
 Медаль Волластона (1907)
 Королевская медаль (1914)

Примечания

Библиография 
 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святого Иоанна (Кембридж)
Геологи Великобритании
Президенты Геологического общества Лондона